Востоков Іван Анатолійович — російський астроном.
 Востоков Олександр Христофорович — російський філолог, славіст, поет, письменник, перекладач.